Balsa (Magyarország) – település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Tisza partján
 Balsa (Románia) – település Erdélyben, Hunyad megyében

Lásd még:

 Balsai Tisza-híd – egykori (1930–1944) kisvasúti híd a Tiszán Kenézlő és a magyarországi Balsa között
 Balsafa – egy nagyon puha és könnyű fafajta